Stazione di Castroreale Bagni
 Stazione di Castroreale-Novara-Furnari